Роденбах може бити:

 Роденбах (Западни Палатинат), општина у округу Кајзерслаутерн, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Роденбах бај Пудербах, општина у округу Нојвид, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Роденбах (Ханау)